Uefa Women's Cup 2004/2005 vanns av Turbine Potsdam, Tyskland efter finalseger mot Djurgården/Älvsjö, Sverige.

Kvalificeringsomgång

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 

 Säsongen 2004/2005 på Uefas webbplats
 Resultat från UEFA Women's Cup på RSSSF

2004/2005
Fotbollssäsongen 2004/2005
2004 i Europa
2005 i Europa